Daniel Theorin – ex calciatore svedese
 Iréne Theorin – soprano svedese
 Johan Theorin – scrittore e giornalista svedese